Серена Вилијамс је четврти пут освојила турнир. У финалу је победила Динару Сафину резултатом 6:0, 6:3.

Носиоци 

{{columns-list|2|
  Јелена Јанковић (четврто коло)
  Серена Вилијамс (победник)
  Динара Сафина (финале)
  Јелена Дементјева  (полуфинале)
  Ана Ивановић (треће коло)
  Винус Вилијамс (друго коло)
  Вера Звонарјова  (полуфинале)
  Светлана Кузњецова (четвртфинале)
  Агњешка Радвањска (прво коло)
  Нађа Петрова (четврто коло)
  Каролина Возњацки (треће коло)
  Флавија Пенета (треће коло)
  Викторија Азаренка (четврто коло)
  Пати Шнидер (друго коло)
  Ализе Корне (четврто коло)
  Марион Бартоли (четвртфинале)
  Ана Чакветадзе (друго коло)
  Доминика Цибулкова (четврто коло)
  Данијела Хантухова (треће коло)
  Амели Моресмо (треће коло)
  Анабел Медина Гаригес (четврто коло)
  Џенг Ђе (четврто коло)
  Агнеш Савај (прво коло)
  Сибил Бамер (прво коло)
  Каја Канепи (треће коло)
  Ај Сугијама (треће коло)
  Марија Кириленко (прво коло)
  Франческа Скјавоне (прво коло)
  Алиса Клејбанова (четврто коло)
  Александра Вознијак (прво коло)
  Аљона Бондаренко (треће коло)
  Тамарин Танасугарн ''(прво коло)
}}

Жреб

Завршница 
{{Тенис-8 играча и 3 сета
| RD1=Четвртфинале
| RD2=Полуфинале
| RD3=Финале
| team-width=175
| RD1-seed1=16
| RD1-team1= Марион Бартоли
| RD1-score1-1=3
| RD1-score1-2=0
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=7
| RD1-team2= Вера Звонарјова
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3= 
| RD1-seed3=3
| RD1-team3= Динара Сафина
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=4
| RD1-score3-3=6
| RD1-seed4=WC
| RD1-team4= Јелена Докић
| RD1-score4-1=4
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3=4
| RD1-seed5=  
| RD1-team5=
| RD1-score5-1=2
| RD1-score5-2=2
| RD1-score5-3= 
| RD1-seed6=4
| RD1-team6= Јелена Дементјева
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3= 
| RD1-seed7=8
| RD1-team7= Светлана Кузњецова
| RD1-score7-1=7
| RD1-score7-2=5
| RD1-score7-3=1
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Серена Вилијамс
| RD1-score8-1=5
| RD1-score8-2=7
| RD1-score8-3=6
| RD2-seed1=7
| RD2-team1= Вера Звонарјова
| RD2-score1-1=3
| RD2-score1-2=64
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=3
| RD2-team2= Динара Сафина
| RD2-score2-1=6
| RD2-score2-2=7
| RD2-score2-3= 
| RD2-seed3=4 
| RD2-team3=
| RD2-score3-1=3
| RD2-score3-2=4
| RD2-score3-3= 
| RD2-seed4=2
| RD2-team4= Серена Вилијамс
| RD2-score4-1=6
| RD2-score4-2=6
| RD2-score4-3= 
| RD3-seed1=3
| RD3-team1= Динара Сафина
| RD3-score1-1=0
| RD3-score1-2=3
| RD3-score1-3= 
| RD3-seed2=2
| RD3-team2={{nowrap| Серена Вилијамс}}
| RD3-score2-1=6
| RD3-score2-2=6
| RD3-score2-3= 
}}

 Горња половина 

 Група 1 

 Група 2 

 Група 3 

 Група 4 

| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= М. Дуке Марињо
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= Ј. Докић
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Т. Пашек
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=4
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Е. Киотавонг
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=7
| RD1-score07-3=1
| RD1-seed08=17
| RD1-team08= А. Чакветадзе
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=64
| RD1-score08-3=6
| RD1-seed09=29
| RD1-team09= А. Клејбанова
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=7
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= С. Арвидсон
| RD1-score10-1=5
| RD1-score10-2=5
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= С. Коен Алоро
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Б. Захлавова Стрицова
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Ј. Викмајер
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= А. Бријанти
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Ј. Гергес
| RD1-score15-1=5
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= А. Иванoвић
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=11
| RD2-team01= К. Возњацки
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= Ј. Докић
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=64
| RD2-score03-3=6
| RD2-seed04=17
| RD2-team04= А. Чакветадзе
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3=3
| RD2-seed05=29
| RD2-team05= А. Клејбанова
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= С. Коен Алоро
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=2
| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= А. Бријанти
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= А. Иванoвић
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=11
| RD3-team01= К. Возњацки
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=1
| RD3-score01-3=2
| RD3-seed02=WC
| RD3-team02= Ј. Докић
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3='''6
| RD3-seed03=29
| RD3-team03=

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 

 Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Аустралије у тенису 2009.
Отворено првенство Аустралије у тенису — жене појединачно